Een tekort is een gebrek aan een bepaald goed. Het kan meer specifiek gaan over:
 Begrotingstekort, wanneer de overheidsuitgaven groter zijn dan de -inkomsten
 Deficiëntie (medisch), een tekort aan een bepaalde stof in het lichaam
 Democratisch tekort, wanneer democratische organisaties of instellingen tekortschieten bij wat ze verondersteld worden te doen voor de democratie
 Handelstekort, wanneer er op een bepaalde plaats meer ingevoerd dan uitgevoerd wordt
 Tekort aan een economisch middel, wanneer er op een bepaalde plaats een tekort is aan een bepaald economisch goed

Zie ook 
 Deficit (doorverwijspagina)